Hand in Hand syftar på: 

 Hand in Hand (sång) – en sång som skrevs och producerades av Giorgio Moroder för olympiska sommarspelen 1988
 Hand in Hand – en samling, av varandra oberoende organisationer